De zestiende Aziatische Spelen vonden plaats van 12 tot en met 27 november 2010 in de Chinese stad Guangzhou. Op het multisportevenement werden 476 evenementen verdeeld over 42 sporten georganiseerd. De 45 landen die aangesloten waren bij het Aziatisch Olympisch Comité, de Aziatische sectie van het Internationaal Olympisch Comité, namen deel, waarbij de atleten uit Koeweit, vanwege de schorsing van het land door het IOC onder de olympische vlag deelnam.

Toewijzing
Op 1 juli 2004 werd in Doha bekendgemaakt dat Guangzhou de Aziatische Spelen van 2010 mocht organiseren. Er werd niet gestemd omdat Seoel, Zuid-Korea zich terugtrok vanwege het feit dat ze vonden dat er een te korte tijd zat tussen 2010 en 2002, toen de Aziatische Spelen in de Zuid-Koreaanse stad Busan plaatsvonden. Kuala Lumpur, Malesië trok zich ook terug omdat het kabinet de kandidatuur boycotte vanwege de hoge kosten van het organiseren van het toernooi.

Medailleklassement
Van de 45 deelnemende landen wonnen negen landen (Bhutan, Brunei, Cambodja, Jemen, de Maldiven, Oost-Timor, Palestina, Sri Lanka en Turkmenistan) geen enkele medaille.

Aziatische Spelen
Multisportevenement in 2010
Sport in Guangzhou
Sportevenement in China